Hugh Wilson (?) északír labdarúgó-játékvezető
 Hugh Wilson (1943–2018) amerikai filmrendező, forgatókönyvíró